Lebedynzew (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Lebedynzew (; 1826–1903), ukrainischer Kirchenleiter, Lehrer und Autor
 Feofan Lebedynzew (; 1828–1888), ukrainischer Lehrer, Historiker, öffentlicher und kirchlicher Aktivist, Schriftsteller, Journalist und Herausgeber
 Petro Lebedynzew (; 1820–1896), ukrainischer Historiker, Archäologe, Lehrer, Journalist und Herausgeber